Vigo (Spanje), een stad in de Spaanse provincie Pontevedra
Comarca de Vigo, een comarca in de Spaanse provincie Pontevedra
Vigo (Kent), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Kent
Vigo (1998), een Franse/Britse film uit 1998